Dawn of Dreams – album dei Pan.Thy.Monium del 1992
Dawn of Dreams – gruppo musicale metal austriaco